19 Літні Олімпійські ігри 1968 проходили в Мехико, Мексика, з 12 жовтня по 27 жовтня 1968 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет — Мехіко 1968 — Медальний залік

1968
Літні Олімпійські ігри 1968